es un personaje ficticio que aparece en la serie de novelas ligeras Sword Art Online de Reki Kawahara. Se la conoce más comúnmente como , el cual es su nombre de jugador en el videojuego homónimo en el que se ambientan las novelas. Asuna aparece como la enamorada de Kirito; además de protagonista femenina, en las novelas es sublíder del gremio de los , donde destaca por ser el gremio más fuerte de Aincrad. En el juego, Asuna se ha ganado la reputación de ser una jugadora muy hábil, lo que le ha valido el apodo de , que, unido a su atractivo físico, la ha hecho muy conocida y buscada por otros jugadores.

Tanto Asuna como Kirito se han convertido en personajes populares en el anime y el manga, y aparecen con frecuencia en las listas de los personajes de anime más populares. Además, Asuna ha aparecido en numerosos productos oficiales de Sword Art Online, y ha sido objeto de una recepción crítica mixta y mayoritariamente positiva, centrada en su relación con Kirito, su atractivo y su papel en la serie.

Creación y concepción 

En una entrevista con el creador de la serie, Reki Kawahara, el autor señaló que los personajes femeninos de Sword Art Online no se basaban en nadie que conociera en el mundo real, y declaró: "No suelo crear un personaje, un escenario ni nada antes de empezar a escribir. A medida que escribo la historia, las chicas se convierten en lo que son ahora. Así que, de alguna manera, no lo sé exactamente, pero de algún modo, mi idea subliminal o alguna emoción oculta crea a los personajes para que sean fuertes y capaces". Kawahara también añadió que escribió la serie para demostrar que no ve los juegos en línea como un malestar social o una vía de escape de la vida real, y por ello decidió mostrar los juegos bajo una luz más positiva en sus novelas ligeras. En otra entrevista con Anime News Network, la entrevistadora Lynzee Loveridge señaló que Asuna es un "personaje femenino muy fuerte y capaz", comparándola con la madre de Genji en Genji Monogatari, con lo que Kawahara estuvo de acuerdo.

En la Sakura-Con 2013, Kawahara señaló que "el personaje de Asuna puede que lo haya creado de forma demasiado perfecta para Sword Art Online. Cuando formaba equipo con Kirito, apenas había problemas que los dos no pudieran superar", en respuesta a si Asuna era un "personaje difícil" de desarrollar. En una entrevista con Haruka Tomatsu, la actriz de voz de Asuna, dijo que "más que tener algo parecido a ella, siento que para mí es la persona ideal en la que querría convertirme. Después de todo, sabe cocinar, es inteligente... Creo que es el tipo de mujer en la que yo querría convertirme y a la que admiraría. Sin embargo, dejando de lado si sé cocinar bien, me gusta mucho cocinar. Aunque no sé si puedo decir si nos parecemos por eso".

Habilidades 

 es el estoque de una mano característico de Asuna. Siguió utilizándolo como arma principal hasta la fatídica batalla en el piso 75. Kirito utilizó este estoque para apuñalar y derrotar a Heathcliff en la batalla final, con lo que se acabó el juego. Su estoque, combinado con su velocidad, le valió el apodo de "Destello veloz".

Referencias 

Sword Art Online